Э́рин Мориа́рти (, род. 24 июня 1994, Нью-Йорк) — американская актриса. Получила известность после исполнения роли Энни Дженьюэри / Старлайт в сериале Amazon Prime Video «Пацаны», основанном на одноимённой серии комиксов.

Ранняя жизнь 
Мориарти родилась и выросла в Нью-Йорке. Окончив школу, она отложила учёбу в колледже, чтобы посвятить себя актёрской карьере.

Актёрская карьера 
Имя Мориарти появилось в титрах таких фильмов, как «Короли лета», «Дружинники», а также телесериалов «Красная вдова» и «Настоящий детектив». В 2015 году она сыграла Хоуп в телесериале «Джессика Джонс». Актриса также получила роль в фильме «Кровный отец», в котором сыграла дочь персонажа Мела Гибсона — Лидию.

За роль в фильме «Капитан Фантастик» была номинирована на «Премию Гильдии киноактёров США» в категории «Лучший актёрский состав в игровом кино».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США